Турнир Nebelhorn Trophy 2008 года — соревнование по фигурному катанию сезона 2008—2009 годов. Турнир ежегодно проводится в Оберстдорфе (Германия) и организуется немецкой федерацией фигурного катания. Это один из первых в сезоне международных турниров для спортсменов старшей возрастной категории.

Фигуристы соревнуются в мужском и женском одиночном катании, парном катании и в танцах на льду.

Турнир «Nebelhorn Trophy 2008» прошёл с 25 по 29 сентября 2008 года.

Обязательным танцем на турнире был Венский вальс.

Результаты

Мужчины 

WD = снялся с соревнований

Женщины 

WD = снялась с соревнований

Пары 

WD = снялись с соревнований

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте 

2008 год в фигурном катании
Nebelhorn Trophy
Фигурное катание в сезоне 2008/2009